Minssen ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Minssen (1909–1988), deutscher Romanist und Pädagoge
 Heiner Minssen (* 1951), deutscher Soziologe
 Heinz Minssen (1906–1994), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker
 Johann Friedrich Minssen (1823–1901), deutscher Sprachwissenschaftler
 Thomas Minssen (1940–2018), deutsch-schweizerischer Regisseur, Autor und Verleger

Siehe auch:
 Minsen